Die Fußball-Verbandsliga Südwest 2008/09 war die nach der Einführung der 3. Liga, erste Saison der nun sechstklassigen Verbandsliga Südwest im regionalen Männerfußball des südlichen Teils des Landes Rheinland-Pfalz.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2008/09 qualifizierten sich folgende Vereine:

 Der Absteiger aus der Oberliga Südwest 2007/08:
 Eintracht Bad Kreuznach

 Die verbliebenen Mannschaften aus der Saison Verbandsliga Südwest 2007/08:
 SV Gonsenheim
 TuS Hohenecken
 FV Dudenhofen
 Fontana Finthen
 Südwest Ludwigshafen
 SpVgg Ingelheim
 TV Lonsheim
 1. FC Haßloch
 Hassia Bingen
 Arminia Ludwigshafen
 SG Blaubach-Diedelkopf
 ASV Fußgönheim

 Die Meister der Landesligen 2007/08:
 1. FC Meisenheim (West)
 Ludwigshafener SC (Ost)

 Der Sieger aus dem Entscheidungsspiel der Zweitplatzierten der Landesligen 2007/08:
 TB Jahn Zeiskam (Ost)

Abschlusstabelle 

Die Meisterschaft gewann Hassia Bingen. Der 1. FC Meisenheim musste nach dieser Saison als einziger Verein in die Landesliga absteigen. Die Eintracht Bad Kreuznach durfte auch in der darauffolgenden Saison noch in der Liga spielen. Als Aufsteiger kamen zur nächsten Saison aus der Landesliga die TSG Kaiserslautern (West) und der ATSV Wattenheim sowie die TSG Pfeddersheim (beide Ost). Die SG Lonsheim-Spiesheim trat in der nächsten Saison nicht mehr in der Liga an.

Weblinks 

 Saison 2008/09 auf fussball.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2008/09
Verbandsliga Sudwest 2008